Далку () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Далку, Ардин (род. 1994) — албанский футболист, защитник украинского клуба «Ворскла».
 Далку, Арменд (род. 1983) — албанский футболист, защитник клуба «Приштина».